Ве́рия () — община (дим) в Греции. Входит в периферийную единицу Иматия в периферии Центральная Македония. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 796,494 квадратного километра. Плотность 83,55 человека на квадратный километр. Административный центр — Верия, исторический центр — Вергина. Димархом на местных выборах 2014 года избран Констандинос Ворьязидис ().

Создана в 1918 году (). В 2010 году () по программе «Калликратис» к общине присоединены упразднённые общины Апостолос-Павлос, Вергина, Доврас и Македонида.

Община (дим) Верия делится на 5 общинных единиц.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Греции
Иматия